Laurent Madouas (1967-), coureur cycliste français,
 Valentin Madouas (1996-), coureur cycliste français.

Patronyme français